Tectocepheus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1913. Tectocepheus ingår i familjen Tectocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tectocepheus